Het tennistoernooi Australian Open werd in 1978 bij de vrouwen voor de 53e keer gehouden. De ongeplaatste Australische Chris O'Neil won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als zevende geplaatste Amerikaanse Betsy Nagelsen met 6-3 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Sue Barker (kwartfinale)
  Renáta Tomanová (kwartfinale)
  Beth Norton (tweede ronde)
  Amanda Tobin (eerste ronde)
  Renee Blount (tweede ronde)
  Cynthia Doerner (eerste ronde)
  Betsy Nagelsen (finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1978